FK Šternberk je český fotbalový klub ze Šternberka, který byl založen v roce 1945. Od sezony 2018/19 hraje Krajský přebor Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu ve Šternberku.

Slavní odchovanci 
V klubu začínal bývalý reprezentační brankář Ivo Viktor – Mistr Evropy z roku 1976 a jeden z nejlepších brankářů československé historie.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1945 – SK Šternberk (Sportovní klub Šternberk)
 1948 – JTO Sokol Šternberk (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Šternberk)
 1953 – DSO Spartak Šternberk (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Šternberk)
 1957 – TJ Spartak Šternberk (Tělovýchovná jednota Spartak Šternberk)
 TJ Šternberk (Tělovýchovná jednota Šternberk)
 FK Šternberk (Fotbalový klub Šternberk)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1989/90: Postoupilo taktéž vítězné mužstvo TJ Sigma Lutín.
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FK Šternberk „B“ 
FK Šternberk „B“ je rezervním mužstvem Šternberku, které se pohybuje v okresních a krajských soutěžích. Od sezony 2017/18 je účastníkem I. B třídy Olomouckého kraje – sk. B (7. nejvyšší soutěž).

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FK Šternberk „C“ 
FK Šternberk „C“ byl druhým rezervním mužstvem Šternberku, které startovalo v nejnižší soutěži a zaniklo po sezoně 2017/18.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997.
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 
 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin

Šternberk, FK
Šternberk, FK
Sportovní kluby ve Šternberku